Dos hermanas puede referirse a:

 Dos Hermanas, localidad de la provincia de Sevilla, España.
 Dos hermanas, telenovela peruana.
 Dos Hermanas (Almería), la montaña en la sierra de Gádor, España.
 Dos Hermanas (Málaga) club de fútbol de Málaga, España.
 Dos Hermanas (Misiones), localidad de la Provincia de Misiones, Argentina.
 Dos Hermanas (montaña), la montaña en la sierra de Guadarrama, España.
 Dos Hermanas Club de Fútbol, club de fútbol de la anterior localidad.

Enlaces externos